Воук () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воук, Виктор (1919—2005) — американский учёный, инженер, разработчик электромобилей и гибридных автомобилей.
 Воук, Герман (1915—2019) — американский писатель, драматург и сценарист, радиоведущий, обладатель Пулитцеровской премии.

Воук:
 Воук — политический термин.

См. также 
 ВОУК